Alastor (, от  «губитель», «дух мщения») — род одиночных ос семейства Vespidae. Около 80 видов.

Распространение 
Афротропика. Палеарктика. Индо-Малайская область. В Европе 5 видов. Для России указан один вид —  (который ранее в некоторых работах указывали как ).
Для фауны бывшего СССР указывалось 5 видов:  (Туркмения),  (Туркмения),  (Закавказье, Крым),  (Армения),  (Армения).

Описание 
Задние тазики изнутри спереди с продольной ребристой кромкой. 2-я радиомедиальная ячейка переднего крыла сверху стебельчатая. Средние голени с 1 шпорой. Гнёзда в готовых полостях. Провизия — личинки и куколки жуков-долгоносиков (Curculionidae).

Классификация 
Около 80 видов. Выделяют 4 подрода: Alastor s. str., Alastorellus Giordani Soika, 1991, Megalastor Blüthgen, 1951, и Parastalor Blüthgen, 1939.

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=

Примечания

Литература 
 
 Giordani Soika A. (1942) Monografia degli Alastor etiopici (Hym. Vesp.). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft, 32 (2), 399—445.
 Gusenleitner J. (2006) Die äthiopischen Arten der Gattung Alastor in der Sammlung des Biologiezentrums des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae). Linzer biologische Beiträge, 38 (2), 1307—1332.
 Selis M. (2017) A new species of Alastor Lepeletier de Saint-Fargeau, 1841 (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) from Pakistan. Journal of Insects Biodiversity, 5 (1), 1—6.

Ссылки 
 Alastor на www.eol.org

Alastor
Роды перепончатокрылых